Ларю () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ларю, Ева (род. 1966) — американская актриса.
 Ларю, Расти (род. 1973) — американский профессиональный баскетболист и тренер. См. также 
 Лари (значения)